Зарытово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зарытово — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Зарытово — деревня в Венёвском районе Тульской области.